Forças Armadas de Libertação Nacional (Brasil) — sigla: FALN; ativas entre 1967 e 1969
Forças Armadas de Libertação Nacional (Porto Rico) — sigla: FALN; ativas entre 1950 e 1983 
Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste — sigla: FALINTIL; ativas entre 1975 e 2001
Forças Armadas de Libertação Nacional (Venezuela) — sigla: FALN; ativas entre 1962 e 1969 

Desambiguações de organizações
Desambiguações de política